Agatha est un prénom anglais correspondant à .

Prénom

Personnalité désignée par ce prénom 
 .

Oeuvres 

 Agatha, un film britannique de Michael Apted, sorti en 1979 ;
 Agatha, une pièce de théâtre de Marguerite Duras, créée en 1981.

Toponyme 

 Agatha, le nom latin de la ville d'Agde.

Voir aussi 
 Agatha et les Lectures illimitées, un film français de Marguerite Duras, sorti en 1981

Homonymie de titre